Iskr (bulgariska: Искър) är en reservoar i Bulgarien.   Den ligger i regionen Sofija-grad, i den västra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia. Iskr ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den sträcker sig 9,9 kilometer i nord-sydlig riktning, och 8,7 kilometer i öst-västlig riktning.

I övrigt finns följande vid Iskr:

 Usjite (ett bergspass)

I omgivningarna runt Iskr växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Iskr är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Sofija-grad
Insjöar i Bulgarien större än 10 kvadratkilometer